Jen může znamenat:

 Japonský jen – japonská měna
 Jen (příjmení) – čínská příjmení , , , ,a , ,  a 

Název několika historických čínských států:
 Jen (stát) (11. století př. n. l. – 222 př. n. l.) – stát v severní Číně za dynastie Čou a Válčících států
 Jižní Jen (dynastie Čou) – malý stát v centrální Číně za dynastie Čou
 Pěti států v období šestnácti států, vesměs sienpejských, Severní Jen byl čínský:
 Raná Jen (337–370)
 Pozdní Jen (384–407)
 Západní Jen (384–394)
 Jižní Jen (398–410)
 Severní Jen (407–436)
 Jen (An–Š’) (756–763) – stát založený rebely v povstání An Lu-šana
 Jen (Pět dynastií) (911–913) – krátkodobý stát v období pěti dynastií a deseti říší

Externí odkazy